Чжан Кайчжень і Чжуан Цзяжун були чинними чемпіонками, але цього разу Чжуан вирішила не брати участі.
Чжан грала в парі з Аояма Сюко і успішно захистила свій титул, оскільки у фіналі вони перемогли пару Жанетта Гусарова і Чжан Шуай з рахунком 6–7(4–7), 7–6(7–4), [14–12].

Сіяні пари

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ж Гусарова Ч Шуай
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Цз Чжань Н Летчівакарн
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=[7]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Домаховська А Росольська
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S-y Hsieh S-y Kao
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Р Фудзівара Ч Сайсай
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А Чуа Чж Ян
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[4]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л Кумхун Е Сема
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Л Кіченок Н Кіченок
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Ка Плішкова Кр Плішкова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ю Бейгельзимер О Роговська
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= YS Nabila T Selvarajoo
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= І Бурячок Чж Хаоцін
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Адамчак В Вонгтінчай
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

Посилання 
 Main Draw

Malaysian Open, парний розряд
2013